David Wrigley (né le  à Washago, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Il commence sa carrière junior en 1997 avec les Wilcats de Hunstville dans la MetJHL. Il a joué 2 saisons au niveau universitaire dans la MAAC pour les Lakers de Mercyhurst et 2 saisons dans l'Atlantic Hockey. Il devient professionnel en 2004 avec les Fury de Muskegon dans l'United Hockey League.

Statistiques

En club 

| 1997-1998 || Wildcats de Hunstville || MetJHL ||49 ||27 ||23 ||50 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999  || Terriers de Couchiching || LHJO ||50 ||29 ||38 ||67 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Terriers de Couchiching || LHJO ||26 ||15 ||25 ||40 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Terriers de Couchiching || LHJO ||47 ||64 ||61 ||125 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Lakers de Mercyhurst || MAAC ||36 ||8 ||11 ||19 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Lakers de Mercyhurst || MAAC ||35 ||17 ||24 ||41 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || Lakers de Mercyhurst ||AHA ||34 ||18 ||18 ||36 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Lakers de Mercyhurst || AHA ||36 ||19 ||21 ||40 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Fury de Muskegon || UHL ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2005-2006 || Fury de Muskegon || UHL ||76 ||42 ||42 ||84 ||89 ||12 ||5 ||6 ||11 ||10
|-
| 2006-2007 || Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||15 ||3 ||7 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||46 ||21 ||31 ||52 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008  || EV Landshut || 2. Bundesliga ||27 ||15 ||19 ||34 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Augsburger Panther ||DEL ||24 ||2 ||8 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-		
| 2008-2009  || EHC Munich || 2. Bundesliga ||40 ||24 ||25 ||49 ||58 ||13 ||5 ||6 ||11 ||14
|-
| 2009-2010  || EHC Munich || 2. Bundesliga ||44 ||25 ||29 ||54 ||82 ||9 ||9 ||5 ||14 ||4
|-
| 2010-2011  || EHC Munich || DEL ||45 ||12 ||28 ||40 ||18 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2011-2012  || EHC Munich || DEL ||38 ||9 ||9 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013  || Tōhoku Free Blades || Asia League ||38 ||22 ||34 ||56 ||42 || 8 ||4 ||4 ||8 ||4 
|-
| 2013-2014  || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 ||44 ||26 ||37 ||63 ||54 ||10 ||6 ||6 ||12 ||22
|-
| 2014-2015  || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 ||43 ||32 ||46 ||78 ||70 ||14 ||13 ||11 ||24 ||26
|-
| 2015-2016  || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 ||37 ||24 ||40 ||64 ||79 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2016-2017  || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 ||37 ||16 ||32 ||48 ||77 ||7 ||5 ||6 ||11 ||31
|-
| 2017-2018  || EV Landshut || Oberliga ||23 ||9 ||21 ||30 ||24 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0

Références 

Naissance en juin 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Munich
Joueur du EV Landshut
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen